Klubowe Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2021 (odbyły się w 2022)
 Mistrzostwa Świata w Koszykówce Kobiet 2022
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022